IX-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Пинанге с 24 октября по 3 ноября 1991 года. В соревновании участвовало 18 команд, включая вторую команду Малайзии.

Команды

Китай 
 Сюй Цзюнь
 Е Жунгуан
 Лян Цзиньжун
 Ван Цзыли
 У Шаобинь
Лю Вэньчжэ

Филиппины 
 Рохелио Антонио
 Рико Маскаринас
 Рохелио Барсенилья
 Рубен Родригес
 Энрико Севильяно

Индонезия 
 Утут Адианто
 Эдхи Хандоко
 Насиб Гинтинг
 Salor Sitanggang
 Hamdani Rudin
 Hendrik  Poha

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Азии по шахматам
1991 год в шахматах